Sidi Lakhdar est une commune algérienne de la wilaya de Mostaganem,
 Sidi Lakhdar est une commune algérienne de la wilaya d'Aïn Defla.